Waschklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Waschklinge (Galmbach), im unteren Teil Wassergrund, rechtes Seitenbachtal zum Galmbach bei Schloßau, Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis
 Waschklinge (Kupfer), rechtes Seitenbachtal zur Kupfer nach Neufels, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Waschbach